Toponímia:
 Davidson (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Davidson (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Comtat de Davidson, comtat a l'estat nord-americà de Tennessee
 Mount Davidson (Califòrnia), punt natural més alt de la ciutat de San Francisco, Califòrnia
 Biografies:
 Aaron Davidson (Bell County, Texas, 1971), empresari estatunidenc, advocat, expresident de la junta directiva de la North American Soccer League
 Alan Davidson, diversos personatges
 Anthony Davidson (Hemel Hempstead, Anglaterra, 1979), pilot de curses automobilístiques de velocitat
 Christopher Davidson, acadèmic britànic, professor de l'Escola de Govern i Relacions Internacionals de la Universitat de Durham
 Donald Herbert Davidson (Springfield, 1917 − Berkeley, 2003), filòsof estatunidenc
 Ernest R. Davidson (Terre Haute, Indiana, 1936), professor de química a la Universitat de Washington
 Jaye Davidson (Riverside, Califòrnia, 1968), actor britànic-nord-americà
 Jenny Davidson (1971), historiadora estatunidenca sobre literatura del segle XVIII, cerimonials i cultura
 Jim Davidson (Pennsilvània, 1963), actor i model estatunidenc
 Judith Davidson Chafee (Chicago, 1932–1998), arquitecta nord-americana coneguda pel seu treball en edificis residencials a Arizona
 Pete Davidson (1993), actor i humorista americà, part de l'elenc de Saturday Night Live
 Ruth Davidson (Edimburg, 1978), lider del Partit Conservador Escocès
 William Davidson (navegant) (Liverpool, 1876 - Hoylake, 1939), regatista anglès
 Miscel·lània:
 Harley-Davidson, fabricant nord-americà de motocicletes fundat el 1903 a Milwaukee, Wisconsin
 Corrent de Davidson, contra-corrent costaner de l'Oceà Pacífic que corre cap al nord al llarg de la costa occidental dels EUA